Spalone – polana w Gorcach pod Spalonym Wierchem
 Spalone – polana w Gorcach pod Średnim Wierchem
 Spalone – szczyt w Gorcach
 Spalone – wąwóz w Baligrodzie